Wagon Mound ist:

 Wagon Mound National Historic Landmark, ein Härtling in der Nähe des gleichnamigen Ortes in New Mexico
 Wagon Mound (New Mexico), eine Stadt entlang des U.S. Highway 85 in New Mexico, USA
 Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock and Engineering Ltd, bekannt als Wagon Mound (No. 1)
 Overseas Tankship (UK) Ltd v The Miller Steamship Co, bekannt als Wagon Mound (No. 2)